Mały pingwinek Popolo (kor. 뽀롱뽀롱 뽀로로, Porong Porong Pororo, ang. Pororo the Little Penguin, 2003-2007) – południowokoreański serial animowany stworzony przez Iconix Entertainment.

W Polsce premiera serialu odbyła się 1 marca 2012 roku na kanale MiniMini+. Od 2 grudnia 2013 roku serial był emitowany na antenie ATM Rozrywka.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody małego pingwinka imieniem Popolo oraz jego przyjaciół - dinozaura Krakusia, niedźwiedzia polarnego Tobika, lisa Rudka oraz Luli, którzy mieszkają na białej wyspie w malutkiej wiosce zamieszkiwanym przez zwierzęta.

Bohaterowie 
 Popolo – mały niebieski pingwinek, główny bohater kreskówki.
 Krakuś – mały zielony dinozuar.
 Tobik – niedźwiedź polarny.
 Rudek – mały czerwony lis.
 Lula – mały różowy bóbr.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Polmedia
Bohaterom głosów użyczyli:
 Monika Wierzbicka – Pororo
 Joanna Pach – Rudek
 Julita Kożuszek-Borsuk – Lula
 Mikołaj Klimek – Tobik
i inni

Lektor: Piotr Borowiec

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Iconix.co.kr 

Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Filmy o pingwinach